De filosoof Socrates stierf in de armen van zijn vriend Crito
Crito (Plato), een korte maar belangrijke dialoog van Plato over bovenstaande man
Een Romeinse Cognomen
Crito van Alopece, Griek uit de vijfde eeuw

Zie ook 
Critot, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime